3-Hexenal steht für folgende chemische Verbindungen:
 (Z)-3-Hexenal
 (E)-3-Hexenal